Бургер — многозначный термин, в том числе фамилия (). То же, что и гамбургер.

Фамилия 
 Бургер, Антон (1911—1991) — австрийский гауптштурмфюрер СС, комендант концлагеря Терезиенштадт.
 Бургер, Вильгельм (1904—1979) — офицер СС, руководитель административного отдела концлагеря Освенцим.
 Бургер, Генрих (1881—1942) — немецкий фигурист-парник.
 Бургер, Жак (род. 1983) — намибийский профессиональный регбист.
 Бургер, Иоганн (1773—1842) — немецкий агроном; профессор сельского хозяйства в клагенфуртском лицее.
 Бургер, Йорг (род. 1965) — немецкий музыкант.
 Бургер, Мишель (1977) — ямайская легкоатлетка.
 Бургер, Фридерике (1910—1999) — австрийская фигуристка-одиночница.
 Бургер, Шалк (род. 1983) — южноафриканский регбист.

Другое 

 Burger King — американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания.

Примечания